Shillingford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Shillingford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Shillingford St. George – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Shillingford Abbot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon